Tariff kan avse:

 Tariff – en förteckning av taxor, se avgift
 Tariff – ett annat namn på kortspelet Mousel, som är ett spel där det gäller att vinna minst ett av de fyra stick man spelar om
 Nättariff – enligt ellagens terminologi avgifter och övriga villkor för överföring av el och för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät
 Svenska tarifföreningen – en sammanslutning mellan brandförsäkringsbolag i Sverige

Se även
 Taxa